Il Campionato mondiale di motociclismo è un termine generico che può riferirsi alle dieci competizioni mondiali motociclistiche quali:

Endurance (1980-attivo)
Enduro (1990-attivo)
Motocross (1957-attivo)
Motomondiale (1949-attivo)
Superbike (1988-attivo)
Supercross (1992-attivo)
Supermoto (2002-2018)
Supersport (1997-attivo)
Superstock 1000 (1999-2018)
Trial (1975-attivo)

Vedi anche 
Campionato mondiale di automobilismo
Campionato mondiale di motonautica